Giuseppe Pellegrino – politico e parlamentare
Giuseppe Pellegrino – parlamentare e sindaco di Lecce
Giuseppe Pellegrino – politico